Cruise Control steht für:

 CruiseControl, Software zur Unterstützung des Entwicklungsprozess
 Speed 2 – Cruise Control, US-amerikanischer Film von Jan de Bont (1997)
 Tempomat, Geschwindigkeitsregelanlage in Kraftfahrzeugen